Osoby o tym nazwisku:
 Friedrich Rohleder – austriacki lekarz, chemik
 James Rohleder –  niemiecki judoka, olimpijczyk
 Józef Rohleder – polski chemik